

Geografia 
 Canada
 Hepburn – comunità della Divisione No. 15, Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Hepburn – città della Contea di Page, Iowa
 Hepburn – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania

Persone 
 Alex Hepburn – cantante britannica
 Audrey Hepburn – attrice britannica
 James Hepburn, IV conte di Bothwell – nobile scozzese
 James Curtis Hepburn – missionario statunitense
 Katharine Hepburn – attrice statunitense
 Michael Hepburn – ciclista su strada e pistard australiano
 Philip Hepburn – attore statunitense

Altro 
 Sistema Hepburn – sistema di traslitterazione della lingua giapponese

Altri progetti